Квариати () — село на берегу Чёрного моря в Грузии, неподалёку от границы с Турцией. Село расположено на Кахаберской низменности по обоим берегам реки Квариати.

До 1995 года Квариати было частью погранзоны и въезд в село был возможен лишь по пропускам. До 2011 года Находился в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии, потом в составе города Батуми.

По результатам переписи 2002 года в Квариати проживало 98 человек, из них большинство грузины. Основной доход местного населения — сельское хозяйство (цитрусы) и туризм. Квариати является одним из самых популярных курортов черноморского побережья Аджарии благодаря глубоководным пляжам, удобным для дайвинга. Курорт популярен в основном среди российских и украинских туристов, а также отдыхающих из Восточной Грузии.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Батуми
Приморские курорты Грузии